Veijo est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1942), auteur roms et artiste visuel
 (1921-2006), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1907-1976), tireur sportif finlandais
Veijo Meri (1928-2015), écrivain finlandais
 (né en 1924), rameur finlandais
 (né en 1954), homme politique finlandais
 (1930-1988), acteur finlandais
 (1948-2019), homme politique finlandais
, athlète finlandais en course d'orientation
 (né en 1958), athlète finlandais en saut à la perche

Homonymie de prénom